Stora Rammsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Store Rammsjö, sjö i Kungsbacka kommun,  (22,1 ha)
Stora Rammsjön, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (11,4 ha)
Stora Rammsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,

Se även
Rammsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn